Андрей И́щенко:
 Ищенко, Андрей Венедиктович (1937—2005) — украинский оперный певец (тенор).
 Ищенко, Андрей Сергеевич (род. 1981) — российский политик и предприниматель, депутат Законодательного Собрания Приморского края VI созыва.